

Sigle, code ou symbole

Sigle 

Le sigle COT peut signifier :
 cyclooctatétraène, un composé organique en chimie ;
 carbone organique total, une mesure de la qualité de l'eau ;
 convention d'occupation temporaire, une autorisation précaire d'installation sur le domaine public, par exemple pour le stationnement des bateaux-logements.

Code 
Le code COT peut faire référence à :
 , au Texas, États-Unis), selon la liste des codes AITA des aéroports.

Symbole 
Le symbole cot peut représenter :
 la cotangente, une fonction trigonométrique.

Culture et société 
 Cot est une marque de limonade réunionnaise.
 Côt N est un cépage de cuve noir français.

Patronyme 

 Jean Cot (1845-1906), un homme politique français ;
 Jean Cot (1868-1920), un militaire français ;
 Jean Cot (1934-), un militaire français ;
 Jean-Pierre Cot (1937-), un homme politique français ;
 Pierre Cot (1895-1977), un homme politique français ;
 Pierre Auguste Cot (1837-1883), un peintre français.

Code IATA des aéroports